Carl von Mentzer kan syfta på bland andra:

 Carl von Mentzer (1857–1936), svensk jurist och politiker
 Carl von Mentzer (1910–2003), svensk militär